Ра́менское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Палехского района Ивановской области России.

Административный центр — деревня Раменье.

Географические данные 
 Общая площадь: 151,1 км²
 Расположение: юго-западная и центральная часть Палехского района
 Граничит:
 на севере — с Майдаковским сельским поселением Палехского района
 на востоке — с Сакулинским сельским поселением Палехского района
 на юге — с Южским районом Ивановской области
 на западе — с Шуйским районом Ивановской области
 Кроме того, в центре Раменского сельского поселения расположено Палехское городское поселение

История 
Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 46-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Палехском муниципальном районе».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Молотова Татьяна Валентиновна .

Экономика 
Сельскохозяйственных и промышленных предприятий на территории Раменского сельского поселения нет.

На территории Раменского сельского поселения действует частный магазин, отделение связи, Дом культуры, два ФАП, две библиотеки.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте районной администрации

Муниципальные образования Палехского района
Сельские поселения Ивановской области